Buck (del inglés, /bʌk/ «[ciervo] macho») puede hacer referencia a:

 Cóctel tipo Buck, una familia de cócteles también llamada Mule.
 Buck's Fizz
 Convertidor Buck, convertidor de potencia.
Convertidor Buck-Boost

Lugares 
Municipio de Buck (desambiguación)
Isla Buck, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Buck Creek, en Indiana, Estados Unidos.
Buck Grove, en Iowa, Estados Unidos.
Estadio Buck Shaw, en Santa Clara, California, Estados Unidos.
Buck Run, en Pensilvania, Estados Unidos.

Series, cine y música 
Buck Rogers (protagonista de la serie Buck Rogers en el siglo XXV)
Buck, un personaje de Pokémon
Buck Mulligan, personaje de Ulises.
Buck Privates
Uncle Buck,
Buck-Tick, banda de jrock.

Personas 
Bruce Buck
Buck Clarke
Buck Clayton
Buck Compton
Buck Connors
Buck Dharma
Buck Henry
Buck Johnson
Buck Jones
Buck Leonard
Buck Owens
Buck Sydnor
Buck Williams
Buck Wolf
Chris Buck
Craig Buck
Linda Buck
Pearl S. Buck
Peter Buck
Richard Buck
Richard Maurice Bucke
Robert Sidney Buck
Susan Buck-Morss
Tim Buck
Tylene Buck
Young Buck